Сонакатлан има више значења:

 Сонакатлан (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сонакатлан (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Сонакатлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сонакатлан (Сонакатлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сонакатлан (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику